Niemcy:
 Almstedt – dzielnica gminy Sibbesse w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Hildesheim

Osoby:
 Bengt-Olov Almstedt – szwedzki pływak
 Gunnar Almstedt – szwajcarski basista jazzowy